Fasquelle ist der Name von:

 Juan José Pineda Fasquelle (* 1960), honduranischer Priester und Weihbischof in Tegucigalpa
 Louis Fasquelle (1808–1862), US-amerikanischer Romanist und Fremdsprachendidaktiker französischer Herkunft